Das Acura U.S. Hardcourt Championships 1992 war ein Damen-Tennisturnier in San Antonio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 23. bis 29. März 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in San Antonio